Kryry kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kryry (ort i Polen), Schlesiens vojvodskap, Powiat pszczyński,

Tjeckien 

 Kryry (ort i Tjeckien), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar